Jakov Zebedejev (stariji), apostol
 Jakov (mlađi) Alfejev, apostol
 Jakov (praotac)
 Jakov (ime)